

Entreprises
Bontempi est une marque d'orgues électroniques.
Bontempi Casa est une marque de mobilier italien design.

Patronyme

Giorgio Bontempi est un réalisateur et scénariste.
Guido Bontempi (1960- ) est un ancien coureur cycliste italien.